Король Лев: Саундтрек () — официальный саундтрек к мультфильму «Король Лев» 1994 года. Он состоит из песен из мультфильма, написанных Элтоном Джоном и Тимом Райсом, и музыки, написанной Хансом Циммером. У Элтона Джона двойная роль: он является исполнителем нескольких треков. Альбом был выпущен 31 мая 1994 года на CD и компакт-кассете. Саундтрек был записан в США, Великобритании и ЮАР. Саундтрек стал самым продаваемым альбомом саундтреков к анимационному фильму в США: было продано более 7 миллионов копий, из 4 934 000 копий в 1994 году.

Расширенная версия саундтрека, включающая 30 минут ранее не выпущенного материала, была выпущена в рамках серии Walt Disney Records: The Legacy Collection 24 июня 2014 года. В 2014 году Hot Topic выпустили виниловый диск с саундтреком.

Список треков

The Legacy Collection Выпуск 
Walt Disney Records выпустили расширенную версию саундтрека, содержащую дополнительные тридцать минут ранее не выпущенного материала из мультфильма, а также коллекцию демо-версий реплики. Эта ревизия содержит новый обновленный микс от Алана Мейерсона.

Чарты и коммерческий успех 
Саундтрек был выпущен в США тиражом более 10 миллионов копий, и в 1995 году он стал платиновым в 10 раз, став самым продаваемым саундтреком из анимационных фильмов. Его сертификация была повышена до Бриллиантового, когда награда была учреждена в 1999 году. По словам Nielsen SoundScan, саундтрек по состоянию на апрель 2014 года был продан в США в общей сложности 7,873 миллиона копий.  Это также самый продаваемый виниловый альбом эпохи Nielsen SoundScan (начиная с 1991 года), объем продаж которого на июнь 2014 года составил 1 043 000 экземпляров.

В 2010 году музыкальный интернет-магазин Rhapsody назвал его одним из величайших саундтреков Disney и Pixar всех времен.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Десятилетние чарты

Сертификация 

|-
! colspan="3" | Оригинальный выпуск альбома
|-

|-
! colspan="3" | Original cast recording
|-

|-
! colspan="3" | Sing-Along shortform
|-

|-
! colspan="3" | Перевыпуск Ханса Циммера
|-

Награды и номинации

Примечания 

Саундтреки 1994 года
Альбомы, спродюсированные Крисом Томасом
Король Лев
Саундтреки Ренессанса Диснея